Исмей () — английская фамилия. Известные носители:
 Исмей, Гастингс Лайонел (1887—1965) — британский военный и политический деятель, генерал.
 Исмей, Джозеф Брюс (1862—1937) — английский бизнесмен, который служил председателем и директором-распорядителем пароходной компании «Уайт Стар Лайн».
 Исмей, Томас Генри (1837—1899) — английский бизнесмен и основатель «Oceanic Steam Navigation Company», более известной, как «Уайт Стар Лайн».